Le xian de Quzhou (曲周) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Quzhou (衢州) est une ville du sud-ouest de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme